Алекса́ндр Серге́евич Ани́кин (26 сентября 1917 — 13 декабря 1970) — советский волейболист, тренер и дипломат. Заслуженный мастер спорта СССР (1949).

Биография 
В 1936—1947 выступал за команду «Локомотив» (Москва). В её составе в 1945 году стал серебряным призёром чемпионата СССР.

С 1946 на тренерской работе. Старший тренер женской команды «Локомотив» (Москва), чемпиона СССР 1946, 1948—1950, серебряного призёра 1947. Старший тренер женской сборной команды СССР, чемпиона Европы 1949, 1950 годов.

В 1949—1950 возглавлял Всесоюзную секцию волейбола.

С 1946 года работал в Министерстве иностранных дел СССР. Окончил Высшую дипломатическую школу МИД СССР.  С 1951 — на дипломатической работе: сотрудник посольств СССР в Бельгии (1951—1952) и во Франции (1952—1956), чрезвычайный и полномочный посол СССР в Камбодже (1956—1959), сотрудник МИД СССР (1959—1965 и 1968—1970), чрезвычайный и полномочный посол СССР в Чили (1965—1968). Автор книг: «История дипломатии» (т.5, кн.1, 1974, соавтор), «Внешняя политика Чили. 1938—1967 гг.» (1974). 

Скончался 13 декабря 1970 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Литература 
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

Ссылки 
 sport-strana.ru
 Биографические сведения на сайте истории КПСС и СССР

Волейболисты СССР
Игроки ВК «Локомотив» Москва
Заслуженные мастера спорта СССР
Волейбольные тренеры СССР
Тренеры женской сборной СССР по волейболу
Волейбольные функционеры СССР
Послы СССР в Камбодже
Послы СССР в Чили
Похороненные на Новодевичьем кладбище